«Звезда» — бывший футбольный клуб из Таллина, выступавший в чемпионате Эстонской ССР и . Выигрывал титул чемпиона Эстонской ССР в 1986 и 1989 годах. Клуб был расформирован после распада СССР.

Примечания 

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Эстонии, прекратившие существование
Спортивные клубы Таллина